Don Davis peut désigner : 
 Don S. Davis (1942-2008), acteur américain ;
 Don Davis (1957-), compositeur de musique américain.